Hnědák může být:
 Hnědák (kůň) – hnědě zbarvený kůň
 Hnědák (Phaeolus) – rod stopkovýtrusných hub
 Hnědák Schweinitzův – Phaeolus schweinitzii  (Fr.) Pat.
 Hnědák červenající – české jméno stopkovýtrusné houby častěji označované jako hlinák červenající (Hapalopilus rutilans)
 Hnědák ostrovní (syn. snováček ostrovní) – Crithagra concolor (Bocage, 1888) – pták z rodu Crithagra (zvonohlík)
 Sekáč hnědák – Verpulus brunneus </small>(Roewer, 1955)</small> – druh pavoukovců z řádu sekáčů